Parco di Birkenhead – parco a Birkenhead in Inghilterra
 Stazione di Birkenhead Park – stazione ferroviaria a Birkenhead in Inghilterra
 Birkenhead Park FC – squadra di rugby della città di Birkenhead
 Parco provinciale del lago di Birkenhead (Birkenhead Lake Provincial Park) – parco nella Columbia Britannica in Canada